Le mot consort, peut désigner : 

 Le consort, un ensemble musical, initialement de musique ancienne. Le terme se retrouve dans la dénomination d'ensembles contemporains :
 Early Music Consort of London ;
 Consort contemporain de Québec ;
 Paul Winter Consort.

 Le prince, princesse ou reine consort est le titre donné à l'époux d'une souveraine (ou l'épouse d'un roi), qui ne dispose d'aucun pouvoir politique ;
 Pour une divinité de rang subalterne on parle de parèdre (littéralement « assis près de »).

 Dans le domaine juridique, consorts au pluriel est une expression qui désigne collectivement plusieurs personnes ayant un intérêt commun dans une action, qu'ils soient défendeurs conjointement attaqués, ou eux-mêmes intenteurs de l'action juridique ;

 Consort, un village de la province canadienne de l'Alberta ;

 En médecine, une recommandation de rédaction de certains articles médicaux le Consolidated Standards of Reporting Trials (Con.S.o.R.T.).